Un jour de chance (La chispa de la vida), un film espagnol de 2011 réalisé par Álex de la Iglesia.
 Un jour de chance (Lucky Day), un téléfilm américain de 2002 réalisé par Penelope Buitenhuis.